Списки стран мира по добыче природного газа.

Список стран мира по добыче природного газа ОПЕК основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом бюллетене (Annual Statistical Bulletin 2021). Добыча природного газа приведена в миллиардах кубических метров.

Список стран мира по добыче природного газа «British Petroleum» основан на оценках, опубликованных в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики 2022 (Statistical Review of World Energy 2022). Добыча природного газа приведена в миллиардах кубических метров и в процентах (%) от мировой добычи за 2021 год.

Добыча и потребление природного газа в США и России по данным BP

Примечания 

Природный газ
Газовая промышленность
Добыча природного газа